Les 4 As au collège est un roman illustré de Georges Chaulet et François Craenhals mettant en scène les personnages des 4 As. 

Ce roman a été publié par Casterman dans la collection Relais.

Résumé 
Les 4 As sont internes dans un collège où des vols mystérieux ont été commis. Lastic ayant relevé une anomalie dans les plans du collège, une cache ancienne est dévoilée, qui résout le mystère.

Les 4 As
Roman belge paru en 1962